Valletta oder La Valletta steht für:
 Valletta, Stadt in Malta
 Valletta (Fernsehen), Assistentin in italienischen Fernsehshows
 La Valletta (Schiff), Fähre
 La Valletta Brianza, Gemeinde in der Provinz Lecco, Italien

Valletta ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Valletta (1636–1714), neapolitanischer Gelehrter, Jurist und Philosoph
 Raffaele Monaco La Valletta (1827–1896), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Ostia
 Vittorio Valletta (1883–1967), italienischer Industrieller
 Amber Valletta (* 1974), US-amerikanisches Model und Schauspielerin

Valetta steht für:
 Valetta (Neuseeland), Ort in der Region Canterbury, Neuseeland
 Vickers Valetta, britisches Transport- und Mehrzweckflugzeug

Siehe auch:
 La Valeta